Plusieurs villes possèdent une rue du Bocq :

Rue du Bocq à Bruxelles
 Rue du Bocq à Yvoir

Bocq